Zeta Island ist der Name mehrerer Inseln:

 Zeta Island (Bermuda), Insel von Bermuda, Warwick Parish

 Zeta Island (),  Insel in der Gruppe der Melchior-Inseln, Palmer-Archipel, Antarktika